Bruno Spampanato (1902-1960) – giornalista e politico italiano
 Vincenzo Spampanato (1872-1928) – storico della filosofia italiano